Модеста Бор (; 15 июня 1926, Хуан Гриего (остров Маргарита) — 7 апреля 1998, Мерида) — венесуэльская композитор, музыкальный педагог

Биография 
Родилась в Хуан Гриего (остров Маргарита). Училась в Каракасе у Елены Аррарте, Хуана Баутиста Пласа, Антонио Эстевеса, Марии де Лурдес Ротундо и Висенте Эмилио Сохо, получив диплом по композиции в 1959 году. Продолжила обучение в СССР, в Московской консерватории им. П. И. Чайковского у Арама Хачатуряна .

В 1960 году выиграла свою первую Национальную музыкальную премию с сонатой для скрипки и фортепиано .

После завершения учёбы вернулась в Венесуэлу, чтобы работать композитором, учителем и руководителем хора, став заведующей музыкальным факультетом Департамента культуры Центрального университета Венесуэлы. Она также работала директором отдела музыковедения Фольклорных исследований Национальной службы.

Умерла в Мериде .

Произведения 
Бор сочинила для оркестра, камерного ансамбля, фортепиано и вокала, написала более 95 хоровых произведений для смешанного и 130 для равноголосного хора. Избранные работы включают:

 Children’s Suite Детский люкс
 Canción de cuna para dormir un negrito (в Tríptico sobre poesía cubana, для голоса и фортепиано) (Текст: Николя Гийен)
 Coplas venezolanas (на Segundo cico de romanzas y canciones, для контральто и фортепиано) (Текст: Андрес Элой Бланко Меньо)
 Guitarra Гитарра (в Tríptico sobre poesía cubana для голоса и фортепиано) (Текст: Николя Гийен)
 Nocturno en los muellas (в Tríptico sobre poesía cubana для голоса и фортепиано) (Текст: Николя Гильен)
 Pregón (в Segundo ciclo de romanzas y canciones для контральто и фортепиано) (Текст: Андрес Элой Бланко Меньо)
 Si el silncio fuera mío (в Segundo ciclo de romanzas y canciones для контральго и фортепиано) (Текст: Андрес Элой Бланко Меньо)
 Suspiro cuando te miro (в Segundo ciclo de romanzas y canciones для контральто и фортепиано) (Текст: Andrés Eloy Blanco Meaño)

Примечания

Ссылки 
 Velero Mundo — Modesta Bor — Cantoría de Mérida с YouTube 

Выпускники Московской консерватории
Композиторы Венесуэлы
Музыкальные педагоги